At the Gate of Horn – album Odetty Holmes wydany w roku 1957.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Odetty
Albumy muzyczne wydane w roku 1957
Albumy folkowe